François Ternaux est un homme politique français né le  à Roclincourt (Pas-de-Calais) et décédé le  à Charenton-le-Pont (Val-de-Marne).

Tonnelier, il est adhérent du Parti communiste français, conseiller d'arrondissement à Sceaux, conseiller municipal de Charenton-le-Pont et député communiste de la Seine de 1924 à 1928.

Sources 
 

Député de la Seine (Troisième République)
Député membre du Parti communiste français
Député de la treizième législature de la Troisième République
Naissance dans le Pas-de-Calais
Naissance en mars 1862
Décès en août 1938
Décès à Charenton-le-Pont
Décès à 76 ans
Décès dans le département de la Seine